

Константінешть () — село у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Римнічелу.
 Константінешть () — село у повіті Олт. Адміністративно підпорядковується місту Скорнічешть.

Константінешть () — село у Кантемірському районі.